Falasca puede hacer referencia a:

Daniel Falasca, músico argentino.
Miguel Ángel Falasca, voleibolista hispano-argentino.
Rosanna Falasca, cantante argentina de tangos.